Влади́мир Ильи́ч Хлы́бов (8 сентября 1954 года, село Юргинское Юргинского района Тюменской области) — советский и российский математик, инженер, участник создания стратегических ракетных комплексов подводных лодок ВМФ СССР и ВМФ России (Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева). Доктор физико-математических наук (2009). Главный конструктор по боевым ракетным комплексам. Автор и соавтор ряда изобретений, обладатель трёх патентов.

Биография 
Родился 8 сентября 1954 года в селе Юргинском Юргинского района Тюменской области.

В 1978 году окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института.

С 1978 года — работа КБ машиностроения, ФГУП «Государственный ракетный центр „КБ им. академика В. П. Макеева“»: инженер, старший инженер, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник (с 1988), начальник сектора, начальник отдела аэрогазодинамики и теплообмена, главный конструктор по боевым ракетным комплексам.

В 1981—1985 годы — учёба в аспирантуре МФТИ. Научный руководитель — В. П. Макеев, научный консультант — Н. Н. Тихонов.

Кандидат физико-математических наук (1985; защита в МФТИ), доктор физико-математических наук (2009; защита в РФЯЦ-ВНИИТФ). Тема докторской диссертации — «Особенности решения акустических и термомеханических задач при создании боевого оснащения баллистических ракет подводных лодок».

Участник разработки стратегических морских комплексов с ракетами Р-29РМ, Р-39, Р-29РМУ2 «Синева» и их модификаций.

С 1985 года — руководитель работ и непосредственный участник расчётов и экспериментальных исследований «тепломеханических параметров при высокоэнергетических спецвоздействиях на элементы боевого оснащения, температурных режимов и проектно-конструкторских характеристик систем обеспечения тепловых режимов космических аппаратов, параметров сложных пространственных течений и теплообмена».

Занимается конверсионной тематикой. Является обладателем трёх патентов.

Автор 14 изобретений, автор и соавтор свыше 40 научных публикаций.

Член редколлегии научно-технического сборника «Ракетно-космическая техника. Серия XIV».

Персональный вклад в ракетостроение 
Хлыбов В. И. является разработчиком методик теоретического и экспериментального изучения акустических, аэроакустических и термомеханических воздействий на разрабатываемые изделия. Им «решены такие крупные задачи: разработка методов решения ряда акустических задач для ракетных отсеков, расположенных вблизи детонирующих удлинённых зарядов; исследование акустическими методами в лётных экспериментах физических процессов, происходящих на поверхности спасаемых блоков при их гиперзвуковом спуске в атмосфере, и влиянию на эти процессы защитных покрытий».

Избранные труды 
 Хлыбов В. И. (в соавторстве). Разработка программно-методического обеспечения гидродинамики и динамики подводных аппаратов // Вестник Концерна ПВО "Алмаз-Антей". 2015. № 1. С. 88—93.
 Хлыбов В. И. (в соавторстве). Оценка параметров шероховатости материала МКУ-4М-7 для наконечников летательных аппаратов на основе электронно-микроскопических исследований // Конструкции из композитных материалов. 2016. №. 4. С. 35—43.

Награды и премии 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003)
 Медаль имени академика В. П. Макеева Федерации космонавтики России
 Премия имени В. П. Макеева

Интервью 
 Полку докторов наук прибыло! // Конструктор. 2008. № 17 (124). С. 6.

Литература 
 Хлыбов Владимир Ильич // Руководители и ведущие специалисты Государственного ракетного центра «КБ им. академика В. П. Макеева»: Биографический словарь / Под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — Миасс: ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева». 2004. С. 610—611.
 Хлыбов Владимир Ильич // Руководители и ведущие специалисты Государственного ракетного центра «КБ им. академика В. П. Макеева»: Биографический словарь / Под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — Миасс: ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева». 2010. С. 219—220.

Примечания

Ссылки 
 Страница на Общероссийском математическом портале Math-Net.ru
 Страница в базе патентов «PatentDB»
 Страница в Свободной энциклопедии Урала

Родившиеся 8 сентября
Родившиеся в 1954 году
Родившиеся в Тюменской области
Родившиеся в Юргинском районе (Тюменская область)
Родившиеся в Юргинском
Выпускники факультета аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Инженеры России
Машиностроители
Математики СССР
Математики России
Персоналии:Миасс
Изобретатели и рационализаторы
Изобретатели по алфавиту
Конструкторы ракетно-космических систем
Сотрудники Государственного ракетного центра